van Eetvelde ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina van Eetvelde (* 1967), belgische Künstlerin
 Edmond van Eetvelde (1852–1925), belgischer Diplomat und Staatssekretär
 Miranda Van Eetvelde (* 1959), belgische Politikerin
 Theophile Van Eetvelde (1893–1978), belgischer Radrennfahrer

Eetvelde steht außerdem für:
 Hôtel van Eetvelde, ein von Victor Horta für Edmond van Eetvelde entworfenes Haus in Brüssel